Liška má více významů.

Příroda 
 liška (šelma)
 liška obecná (šelma) (Vulpes vulpes)
 liška polární (Vulpes lagopus)
 liška chama (Vulpes chama)
 liška šedá (šelma) (Urocyon cinereoargenteus)

 liška (houba)
 liška obecná (houba) (Cantharellus cibarius)
 liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis)
 liška Friesova (Cantharellus friesii)
 liška žlutavá (houba) (Cantharellus aurora), též liška nažloutlá
 liška šedá (houba) (Pseudocraterellus cinereus)

Lidé 
 viz Liška (příjmení)

Umění 
 Liška Bystrouška – kniha Rudolfa Těsnohlídka
 Příhody lišky Bystroušky – opera Leoše Janáčka

Geografie 
Hory a vrchy
 Liška (Hřebeny) – vrch na Hřebenech (642 m n. m.)
 Liščí hora – hora v centrálních Krkonoších  (1363 m n. m.)
 Liščí hora (Krkonošské podhůří) – asi 8 km severovýchodně od Dvora Králové n. L., 1 km jižně od Hajnice (612 m n. m.)

Místní názvy
 Zelená liška – místo v Praze na Pankráci na rozhraní Nuslí, Krče a Michle
 dřívější název vesnice Pušperk, části obce Poleň v okrese Klatovy

Astronomie 
 souhvězdí Lištičky – nevýrazné souhvězdí severní oblohy

Přenesené významy 
 Zikmundovi Lucemburskému se od mládí říkalo „liška ryšavá“ kvůli rezavým vlasům
 chytrák, vychytralý člověk – „liška podšitá“, „lišák“
 zapadlý kraj – „dávají tam lišky dobrou noc“
 liška (káva) – vadné černé či nedopražené světlé kávové zrno (má vyšší obsah sirných sloučenin způsobujících nepříjemnou chuť a zápach kávy)

Externí odkazy